Calábek je příjmení, jež nosí více osobností:

 Jan Calábek (1903–1992) – biolog (botanik), rostlinný fyziolog, popularizátor vědy, pedagog, odborný spisovatel	
 Leopold Calábek (1892–1944) – středoškolský profesor, osvětový pracovník, redaktor, literatura z knihovnictví a lidovýchovy
 Ludvík Calábek (1899–????) – hudební skladatel
 Milan Calábek (1936–2008)	– český chemik	
 Milan Calábek (* 1940) – dramatik, dramaturg, překlady anglických a sovětských divadelních her, věnuje se tématům archetypální psychologie, léčbě změnou modelu skutečnosti, hypnóze, aurické typologii, zenu, buddhismu, ...
 Oldřich Calábek	(* 1930) – chirurg, urolog, pedagog
 Pavel Calábek (* 1969) – matematik, vyučuje matematickou analýzu, odborné zaměření na diferenciální rovnice

 přechýlená varianta (Calábková)
 Jarka Calábková (1931–1992) – česká tanečnice a choreografka